Østervold (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk.
 Østervold observatorium, voormalig astronomisch observatorium van de Universiteit van Kopenhagen
 Østervold (fortificatie), voormalige verdedigingswal ten oosten van Kopenhagen
 vroegere naam van Austevoll, plaats in Noorwegen

Personen
 Ole Østervold, Noors zeiler (1872-1936)
 Jan Østervold, Noors zeiler (1876-1945)
 Henrik Østervold, Noors zeiler (1878-1957)
 Kristian Østervold, Noors zeiler (1885-1960)
 Sjur Østervold, Noors marineofficier (1913-2004)